Jeanne d'Aragon est le nom donné à plusieurs reines ou princesses d'Aragon :

Jeanne d'Aragon (1344-1385), fille de Pierre IV d'Aragon, roi d'Aragon, et de Marie de Navarre, comtesse d'Ampurias par son mariage avec Jean  d'Ampurias.

Jeanne d'Aragon (1375-1407), fille de Jean  d'Aragon, roi d'Aragon, et de Marthe d’Armagnac, comtesse de Foix par son mariage avec Mathieu de Foix-Castelbon, comte de Foix.
Jeanne Enríquez (1425-1468), reine d'Aragon par son mariage avec Jean II d'Aragon.
Jeanne d'Aragon (1454-1517), reine de Naples par son mariage avec Ferdinand  de Naples, roi de Naples, fille de Jean II d'Aragon, roi d'Aragon, de Majorque, de Valence et de Sicile, et de Jeanne Enríquez.
Giovanna d'Aragon (1477-1478), duchesse d'Amalfi, fille d'Enrico d'Aragon, demi-frère du roi Frédéric Ier de Naples, et de Polissena Ventimiglia.
Jeanne de Naples (1478-1518), fille de Ferdinand  de Naples et de Jeanne d'Aragon, reine de Naples par son mariage avec Ferdinand II de Naples, roi de Naples.
 Jeanne d'Aragon (?-1520), fille naturelle d'Alphonse d'Aragon (1470-1520), archevêque de Saragosse, et d'Anne de Gurrea.
Jeanne Ire de Castille, dite Jeanne la Folle (1479-1555), reine de Castille et d'Aragon, fille de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle  de Castille, mariée à Philippe Ier le Beau, archiduc d'Autriche.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique